A szegedi 91E jelzésű autóbusz a Széchenyi tér (Kelemen utca) és a Mars tér (Mikszáth utca) között közlekedik Szőreg városrész érintésével, kizárólag egy irányban. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti. Közlekedése jelenleg szünetel.

Története

2019. május 16-án üzemideje kibővült, csütörtöktől vasárnapig közlekedik, hétvégén a korábbi egy helyett három indulással.

Járművek

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0||Széchenyi tér (Kelemen utca)induló végállomás
|
|-
|colspan=2|2||Torontál tér (P+R)
|
|-
|colspan=2|4||Sportcsarnok (Székely sor)
|
|-
|colspan=2|6||Közép fasor
|
|-
|colspan=2|8||Újszeged, víztorony
|
|-
|colspan=2|9||Radnóti utca
|
|-
|colspan=2|10||Thököly utca
|
|-
|colspan=2|11||Cinke utca
|
|-
|colspan=2|12||Pipiske utca
|
|-
|colspan=2|13||Hargitai utca
|
|-
|colspan=2|14||Pinty utca
|
|-
|colspan=2|15||Erdélyi tér
|
|-
|colspan=2|16||Traktor utca
|
|-
|colspan=2|17||Kamaratöltés
|
|-
|colspan=2|18||Kavics utca
|
|-
|colspan=2|19||Napfény köz
|
|-
|colspan=2|20||Barázda utca
|
|-
|colspan=2|21||Szőreg, ABC
|
|-
|colspan=2|22||Kossuth Lajos Általános Iskola
|
|-
|colspan=2|23||Szőregi szabadidőpark
|
|-
|colspan=2|24||Rózsatő utca (Szerb utca)
|
|-
|colspan=2|25||Gyár utca (Szerb utca)
|
|-
|colspan=2|26||Szőreg, malom
|
|-
|colspan=2|28||Gőzmalom utca
|
|-
|colspan=2|29||Gyár utca (Magyar utca)
|
|-
|colspan=2|30||Rózsatő utca (Magyar utca)
|
|-
|colspan=2|31||Vaspálya utca
|
|-
|colspan=2|32||Iskola utca
|
|-
|colspan=2|34||Szőreg, ABC
|
|-
|colspan=2|35||Barázda utca
|
|-
|colspan=2|36||Napfény köz
|
|-
|colspan=2|37||Kavics utca
|
|-
|colspan=2|38||Kamaratöltés
|
|-
|colspan=2|39||Aranyosi utca
|
|-
|colspan=2|40||Diófa utca (Szőregi út)
|
|-
|colspan=2|42||Sportcsarnok (Székely sor)
|
|-
|colspan=2|44||Torontál tér (P+R)
|
|-
|colspan=2|46||Széchenyi tér (Kelemen utca)érkező végállomás
|align=left|
|-
!rowspan=2|
|47||Centrum Áruház (Mikszáth utca)
|align=left|
|-
|48||Mars tér (Mikszáth utca)érkező végállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

További információk 

Szeged autóbuszvonalai